It’s a Great Feeling steht für:

 It’s a Great Feeling (Lied), Lied von Jule Styne und Sammy Cahn
 It’s a Great Feeling, Originaltitel von Ein tolles Gefühl, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1949